Ла Каскарона има више значења:

 Ла Каскарона (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Каскарона (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Каскарона (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Каскарона (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Каскарона (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику